Collelungo – frazione di Baschi (provincia di Terni)
 Collelungo – frazione di Casoli (provincia di Chieti)
 Collelungo – frazione di Cottanello (provincia di Rieti)
 Collelungo – frazione di Foligno (provincia di Perugia)
 Collelungo – frazione di San Venanzo (provincia di Terni)
 Collelungo – frazione di Sant'Angelo Romano (provincia di Roma)
 Collelungo Sabino – frazione di Casaprota (provincia di Rieti)
 Torre di Collelungo – torre costiera di Grosseto
 Collelungo – rilievo dei monti Reatini nel comune di Posta
 Collelungo – rilievo dei monti Reatini nel comune di Rivodutri